Памела Маргарет Килмартин () — это новозеландскийская женщина- и первооткрывательница астероидов, которая первоначально работала библиотекарем в Веллингтоне, а позже стала работать в Университетской обсерватории Маунт Джон, на кафедре физики и астрономии Университета Камберы . В период 1981 по 1994 год совместно со своим мужем Аланом Гилмором ею было обнаружено в общей сложности 40 астероидов. Помимо этого они оба являются активными охотниками за кометами и новыми звёздами.

Она является членом «Королевского астрономического общества Новой Зеландии».

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Гари Хуг
 Мигель Ицигсон
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 Ms Pam Kilmartin .

Википедия:Биографии современников
Астрономы Новой Зеландии
Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов